Берса́нов — чеченская фамилия. Известные носители:
 Берсанов, Ибрагим Алиханович (род. 1992) — казахстанский тяжелоатлет.
 Берсанов, Хож-Ахмед Ахмадович (1926—2018) — чеченский писатель.